Detroit Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Detroit Township (Illinois)
 Detroit Township (Minnesota)
 Detroit Township (Oklahoma)